Fenes peut faire référence aux localités suivantes :

Fenes, comté de Troms ;
 Fenes, comté de Nordland.

Feneș, district de la ville de Zlatna, județ d'Alba ;
 Feneș, village de la commune d'Armeniș, județ de Caraș-Severin